Hidrologia:
 Llera, tartera, i erròniament, llit fluvial, d'un riu o torrent
 Llit fluvial, en ocasions dit llera.
Toponimia:
 Llera (Badajoz), municipi d'Extremadura
 Llera (Lladurs), masia del municipi de Lladurs, (Solsonès)

Notes

Referències